Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1995 () прошёл в городе Брандон (Манитоба, Канада) с 8 по 16 апреля 1995 года. Турнир прошёл в 17-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира в 4-й раз. В Брандоне турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошёл и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1994 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Канады со счётом 6:5. Третье место заняла сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 8:3.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1995

1995
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 1995 году
1995 год в кёрлинге
Спортивные соревнования в Брандоне (Манитоба)
Апрель 1995 года